Dubnium (105Db) je umělý prvek, v přírodě se nevyskytuje. Prvním objeveným izotopem bylo v roce 1968 261Db.

Je známo 16 izotopů dubnia, s nukleonovými čísly 255 až 270; nejstabilnější (z těch, jejichž poločas přeměny je znám) jsou 268Db (poločas přeměny 32 hodin), 267Db (73 minut) a 270Db (1 hodina). Všechny ostatní mají poločas kratší než 36 sekund. Byly také popsány 4 jaderné izomery tohoto prvku.

Seznam izotopů

Reference 

Dubnium
Dubnium